Ziegenfuß steht für:

 ein Werkzeug (auch Geißfuß), siehe Kuhfuß (Werkzeug)
 Ziegenfuß (Familienname)
 deutscher Name des Ritterguts Cygusy in Polen
 deutscher Name des Ortsteils Květná, Gemeinde Luková in Tschechien, siehe Květná (Luková) 
 ein Merkmal des Teufels in der christlichen Glaubensvorstellung, siehe auch Pferdefuß

Lebewesen:
 eine Pflanzengattung (auch Geißfuß), siehe Giersch (Gattung)
 pes-caprae, Artepitheton der Sauerkleesorte Nickender Sauerklee
 Ziegenfuß-Prunkwinde
 Ziegenfuß-Porling, ein essbarer Röhrenpilz

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Ziegenfuss Lake, See im Kent County, Michigan
 Little Ziegenfuss Lake, See im Kent County, Michigan
 Ziegenfuss Pond, Stausee im Laurens County, South Carolina